113, het jaar 113
 113 (getal), het getal 113
 113 (rapgroep), een Frans raptrio
 113 Zelfmoordpreventie, Nederlandse telefonische hulplijn voor mensen die zelfmoordgevoelens hebben